Wjatscheslaw Botschkarjow ist der Name folgender Personen:

* Wjatscheslaw Botschkarjow (Nordischer Kombinierer) (* 1996), kasachischer Nordischer Kombinierer
 Wjatscheslaw Borissowitsch Botschkarjow (* 1968), sowjetischer Sportschütze